Brit – nome proprio di persona inglese femminile
 BRIT School – scuola situata a Londra
 Brit – fiume situato in Inghilterra
 Gorka Brit – ex calciatore spagnolo

Pagine correlate 
 Brits